Alojzy Konior (1925–2020) – polski nauczyciel, regionalista, działacz kulturalny i społeczny, kawaler orderów.
 Ireneusz Konior (ur. 1970) − polski grafik, ilustrator i autor komiksów.
 Matylda Konior-Opiłka (ur. 1934) – polski historyk sztuki, konserwator zabytków, zabytkoznawca, wojewódzki konserwator zabytków w Katowicach w latach 1983–1985.
 Tomasz Konior (ur. 1968) – polski architekt i urbanista.

Przypisy